Gobierno de Tabaré Vázquez puede referirse a cualquiera de los períodos de gobierno de Uruguay liderados por Tabaré Vázquez:
 el Primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010);
 el Segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020).